Большо́й Ка́мень — наименование географических объектов в России.

Водоёмы 
 Большой Камень — болото в Лужском районе Ленинградской области.
 Большой Камень — озеро в Струго-Красненском районе Псковской области.

Горы 
 Большой Камень — гора в Дуванском районе Башкирии.
 Большой Камень — гора близ посёлка Таватуя, в Невьянском районе Свердловской области.

Населённые пункты 
 Большой Камень — город в Приморском крае.
 Большой Камень — село в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Прочее 
 Большой Камень — Территория опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» — территория в Приморском крае России, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.

Примечания